Christin Mundell (2001-), est une nageuse sud-africaine.
 David Mundell (1962-), est un homme politique britannique.
 Hugh Mundell (1962-), est un chanteur jamaïcain.
 Marc Mundell (1983-), est un athlète sud-africain.
 Robert Mundell (1932-2021), est un économiste canadien.

Divers 
 Modèle de Mundell-Fleming
 Règle de Mundell
 Triangle de Mundell
Patronyme anglais